

Cinema e televisione 
 La coda del diavolo (Pengar) – film diretto da Nils Poppe (1946)
 La coda del diavolo – film diretto da Moraldo Rossi (1964)
 La coda del diavolo – film diretto da Giorgio Treves (1986)

Altro 
 La coda del diavolo – commedia in due tempi di Yves Jamiaque (1962)
 La coda del diavolo – novella di Giovanni Verga inclusa nell'opera Primavera e altri racconti
 La coda del diavolo – singolo di Rkomi del 2021